Der har været flere slag i Mogadishu:

 Slaget i Mogadishu (1993) – et slag mellem amerikanske specialstyrker og somaliske militser.
 Slaget i Mogadishu (2006) – et slag mellem de islamiske domstole og en amerikansk støttet somalisk alliance.
 Slaget i Mogadishu (2007) – et slag mellem somaliske regeringstropper og tropper fra Etiopien på den ene side, og oprørere på den anden.